Djævelens advokat har flere betydninger:
 Djævelens advokat – uofficiel betegnelse på den kirkelige embedsmand troens advokat eller troens fremmer
 Djævelens advokat (film fra 1977) – dansk titel på Des Teufels Advokat, vesttysk engelsksproget filmatisering fra 1977 af Morris Wests roman af samme navn fra 1959
 Djævelens advokat (film fra 1997) – dansk titel på The Devil's Advocate, amerikansk thriller fra 1997 baseret på Andrew Neidermans roman af samme navn fra 1990
 Djævelens advokat (webradio) – dansk webradio